

Лешковиці — село в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лешковиці — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства